Károlyháza, település Győr-Moson-Sopron megyében
 Károlyháza, később Károlyházapuszta, Nagykamond külterülete (Veszprém megye)
 Károlyháza, Csesznek külterülete (Veszprém megye), turistaútak csomópontja